Jméno a příjmení Miloslav Kučera nosí více osobností:

 Miloslav Kučera (sociální demokrat) (1942–2018) – český divadelní režisér a politik, poslanec za ČSSD
 Miloslav Kučera (režisér) (* 1956) – český scenárista, režisér a producent dokumentárních filmů
 Miloslav Kučera (občanský demokrat) (* 1956) – český politik, poslanec za ODS

Související články 
 Kučera